Heinrich Daniel Ruhmkorff (1803-1877), fisico tedesco
 15273 Ruhmkorff, un asteroide

Pagine correlate 

 Rocchetto di Ruhmkorff